Clematis 'Rouge Cardinal' (Руж Кардинал) — сорт клематиса из группы поздние, крупноцветковые ().

Описание сорта 
Диплоид

Вьющийся кустарник, высотой 2—4 м, согласно другому источнику 1,8—2,4 м.

Сроки цветения: июль—сентябрь, в Польше июнь—август.

Чашелистики красно-пурпурные, бархатистые, диаметр цветков 10—16 см, согласно другому источнику 10—13 см. Чашелистиков обычно около 6. Тычиночные нити кремово-белые, пыльники тёмно-коричневые.

Происхождение 
По данным сайта Clematis on the Web.

Агротехника 
Местоположение: солнечные или полутенистые участки. К почвам не требователен.

Группа обрезки: 3 (сильная). В первый год рекомендуется производить обрезку над 2-3 парой почек около 20 см от земли, в последующие годы выше.

Зона морозостойкости: 4—9.

Используется для выращивания у ограждений, стен, пергол, беседок, решёток, а также декорирования нижних, оголённых частей деревьев и кустарников. Используется для выращивания в больших контейнерах на балконах. Наиболее удачно смотрится на светлом фоне.

Примечания 

Rouge Cardinal